Cosel ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Cosel, deutscher Name der ehemaligen Kreisstadt Koźle in Oberschlesien
 Cosel, Ortsteil der Gemeinde Schwepnitz in Sachsen, siehe Cosel (Schwepnitz)
 Cosel, bis 1928 amtliche Schreibweise des Ortes Kosel bei Niesky
 Breslau-Cosel, ein Vorort 5½ km nordwestlich von Breslau, heute Kozanów
 Landkreis Cosel, Oberschlesien
 Herzogtum Cosel, Schlesien
 Cosel (Adelsgeschlecht), eine brandenburgisch-preußische Adelsfamilie

Cosel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Cosel (1877–1952), eigentlich Georg Carl Tanzler, deutschamerikanischer Radiologe und Nekrophiler
 Charlotte von Cosel (1818–1904), deutsche Schriftstellerin
 Constantia von Cosel (1680–1765), Mätresse Augusts des Starken
 Dietrich Christoph Gotthold von Cosel (1752–1825), preußischer Generalmajor
 Emil von Cosel (1821–1887), preußischer Autor
 Friedrich August von Cosel (1712–1770), sächsischer General und unehelicher Sohn Constantia von Cosels.
 Gustav von Neumann-Cosel (1819–1879), deutscher Generalleutnant
 Gustav von Neumann-Cosel (Offizier) (1861–1917), preußischer Generalmajor, Kommandant des Zeughauses, Flügeladjutant von Kaiser Wilhelm II.
 Heinrich Cosel (auch: Henricius Coselius de Pezlinovez; 1616–1657), böhmischer Rechtswissenschaftler
 Hildegund von Cosel-Michel (Hildegund Michel; 1908–2002), deutsche Künstlerin, Wandmalerin, Illustratorin, Dozentin und Kunsterzieherin
 Johann Kaspar von Cosel (1666–1738), preußischer Generalleutnant und Chef des Dragoner-Regiments Nr.VI
 Joseph Breitkopf-Cosel (1876–1927), deutscher Bildhauer
 Karl von Cosel (1789–1876), preußischer General der Kavallerie
 Nikolaus von Cosel (um 1390–1428), Franziskanerpater und Dichter
 Rudo von Cosel (* 1940), deutscher Zoologe in Frankreich
 Siegfried von Cosel, deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Neumann-Cosel
 Kosel (Begriffsklärung)
 Cosell
 Cossel
 Alt Cosel